Raymond Morand est un nom pouvant désigner:

Raymond Ducharme Morand (1887-1952), homme politique canadien de l’Ontario
 (1932-2014), joueur suisse de football

Voir aussi

Morand, Raymond